Набэсима Наосукэ:

 Набэсима Наосукэ (1717—1766) — самурай княжества Сага.
 Набэсима Наосукэ (1829—1864) — 10-й даймё княжества Оги.